Изабелинский сельсовет — административная единица на территории Волковысского района Гродненской области Белоруссии. Расположен в юго-восточной части от районного цента на площади 8617 га. Административный центр — деревня Изабелин, удалён от Волковыска на 10 км, от Гродно на 100 км, от ближайшей железнодорожной станции Волковыск — 12 км.

История 
Изабелинский сельский Совет образован в 1939 году.

В 2018 году был упразднён хутор Сегеневщина.

Состав 
Изабелинский сельсовет включает 16 населённых пунктов:

 Богди — деревня.
 Боубли — деревня.
 Дрогичаны — деревня.
 Ельцевщина — деревня.
 Жорновка — деревня.
 Изабелин — деревня.
 Матвеевцы — агрогородок.
 Низянки — деревня.
 Низяны — деревня.
 Павловщина — деревня.
 Романовка — деревня.
 Рунги — хутор.
 Трунцы — деревня.
 Улезлы — деревня.
 Хоружанцы — деревня.
 Хоружево — деревня.
Упразднённые населённые пункты: 

 Сегеневщина — хутор

Демография 
В 2007 году население составило 2003 человека. Общее количество частных жилых домов 813. Естественное движение населения: в 2006 году родилось 18, умерло 38 человек. Зарегистрировано 4 брака. 945 человек трудоспособного возраста, 319 детей, 739 пенсионного.

Промышленность и сельское хозяйство 
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Матвеевцы». Общая численность работающих — 300. Пашня составляет 6058 га, сельскохозяйственных угодий — 6576 га. Приусадебный фонд — 270 га.

Социальная сфера 
Имеются 2 средних школы с общим количеством учащихся 260 и 2 детскими садами на 60 детей в д. Изабелин и д. Матвеевцы.

На территории сельского Совета работают учреждения культуры:
 Матвеевский дом культуры на 150 мест
 Изабелинский Дом культуры на 300 мест
 Богдянский сельский клуб на 100 мест
 Сельские библиотеки: д. Матвеевцы, д. Изабелин
 Филиал музыкальной школы в д. Изабелин и д. Матвеевцы.

Учреждения здравоохранения: 2 ФАПа в д. Изабелин и д. Богди и амбулаторией и участковой больницей в д. Матвеевцы.

Для организации физкультурно-оздоровительной работы при средних школах на территории сельсовета имеются 2 стадиона, 2 спортзала.

Культура 

 Музейная экспозиция «Ізабелін кулінарны» филиала «Изабелинский Дом культуры» ГУК «Волковысский районный Центр культуры и народного творчества» в д. Изабелин

Памятные места 
На территории сельсовета находятся 2 братских могилы советских воинов д. Изабелин и воинское захоронение на Дрогичанском православном кладбище.

Достопримечательности 

 Костёл Святых Петра и Павла (1778) и Церковь Святого Михаила Архангела (конец XVIII века) в д. Изабелин

Примечания

Ссылки 
 Волковысский райисполком

Сельсоветы Волковысского района